Знизу наведено список усіх іноземних футболістів, які покинули клуби Російської Прем'єр-ліги після 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну.

Примітки

Посилання 
Список на сайті transfermarkt.de

Списки футболістів
Підготовка до російського вторгнення в Україну 2022 року